Klass I i ishockey 1925 var den tredje säsongen med en högstaliga inom svenska ishockey. Vintern var mild och drabbade både ishockey och bandy hårt. Först i slutet av januari kom en köldknäpp som gjorde att seriespelet kunde komma igång. Isarna var dock bräckliga och i bandyn var det inte ovanligt att spelare hamnade i vattnet när isen brast. De svaga isarna ledde till en tragedi för IK Göta som förlorade sin målvakt, landslagsspelaren Ejnar "Hund-Eje" Olsson, i en drunkningsolycka när han gick genom isen i sjön Norrviken under en skridskotur. 

AIK återstartade sin ishockeysektion och placerades direkt i Klass I. IK Göta fick också en plats i serien som regerande svenska mästare. Det innebar totalt nio lag. Som om det inte var nog med dåliga isar blev vintern blev dessutom kortvarig och bara 11 av planerade 36 matcher hann spelas innan den var över. Den halvfärdiga serien vanns av IK Göta som hade hunnit spela flest matcher och vunnit dem alla.

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Se även
 Svenska mästerskapet i ishockey 1925

1925 i Sverige
Ishockeysäsongen 1924/1925
1925